La danzatrice dei tropici
 titolo originale del film Aloma dei mari del sud